Észak-Macedónia
Zelengrad falu Probištip községben a Keleti körzetben

 Horvátország
Zelengrad falu Obrovac községben, Zára megyében